Uhřice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Uhřice (okres Blansko), een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië, district Blansko
 Uhřice (okres Hodonín), een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië, district Hodonín
 Uhřice (okres Kroměříž), een Tsjechische gemeente in de regio Zlín, district Kroměříž
 Uhřice (okres Vyškov), een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië, district Vyškov